Josep Melià Pericàs (1939-2000) advocat i escriptor mallorquí.
 Josep Melià Ques, advocat i periodista mallorquí fill de l'anterior.